Poplar Creek ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Poplar Creek (Lawrence County, Alabama)
 Poplar Creek (Limestone County, Alabama)
 Poplar Creek (Mississippi)
 Poplar Creek (Tennessee)

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Poplar Creek (Clinch River), Tennessee